Ричард Сэлтонстолл Гриноу (, , штат Массачусетс — , , Италия) — американский скульптор.

Биография 
Младший брат скульптора-неоклассика Горацио Гриноу. С 1829 года обучался в Бостонской латинской школе. В 1836 году по примеру своего брата стал пробовать свои силы в скульптуре.

В 1837 году отправился в Италию. Жил долгое время между Европой и Америкой, хотя бо́льшую часть своей творческой жизни провёл в Риме.

В 1855 году был избран членом Американской академии искусств и наук.

Умер в Риме в 1904 году. Похоронен на некатолическом кладбище в Риме.

Творчество 
Автор статуй, скульптурных портретов, бюстов. Самая известная работа — бронзовый памятник Бенджамина Франклина, созданный по заказу Конгресса США и установленный в 1856 году перед Старой ратушей в Бостоне.

Избранные работы 
 Мраморная статуя Джона Уинтропа (Мемориальный зал, Гарвардского университета, 1856)
 Мраморная статуя «Карфагенская девочка» (Boston Athenæum, 1863)
 Мария Магдалина (Бруклинский музей, 1860—1880)
 статуя Джона Уинтропа (Капитолий (Вашингтон))

Примечания

Ссылки 
 Greenough, Richard S. (Richard Saltonstall) 1819—1904
 M Richard Saltonstall Greenough
 Работы Ричарда Гриноу

Скульпторы XIX века
Скульпторы XX века
Скульпторы по алфавиту
Скульпторы США
Члены Американской академии искусств и наук
Похороненные на кладбище Тестаччо
Выпускники Бостонской латинской школы